Akunk’ kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Akunk', Kotajk (ort), 
 Akunk', Vardenis (ort), Gegharkunik, 
 Akunk', Vardenis (vattendrag), 
 Akunk', Kotajk (vattendrag), 

Robotskapade Armenienförgreningar